Honoré ist der Name folgender Personen:

Honoré ist der Familienname folgender Personen:
 Annik Honoré (1957–2014), belgische Journalistin, Konzertveranstalterin und Labelbetreiberin
 Bertha Honoré Palmer (1849–1918), US-amerikanische Unternehmerin, Philanthropin und Mäzenin
 Christophe Honoré (* 1970), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Gideon Honoré (1904–1990), US-amerikanischer Jazzpianist
 Jean Kardinal Honoré (1920–2013), französischer Erzbischof
 Marc-Anthony Honoré (* 1984), trinidadischer Volleyballspieler
 Mikkel Frølich Honoré (* 1997), dänischer Radrennfahrer

 Russel L. Honoré (* 1947), General der US Army
 Sandra Honoré (* 1955), trinidad-und-tobagische Diplomatin
 Stephanie Honoré (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Tony Honoré (1921–2019), britischer Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Honorius
 Saint-Honoré